Žabare (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Žabare (Topola), een plaats in de Servische gemeente Topola